Mistrzostwa świata U-20 - zawody dla siatkarek do lat 20 organizowane przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej. Pierwsza taka impreza odbyła się w Brazylii w 1977. Do 2013 zawody nosiły nazwę Mistrzostwa świata juniorek. Reprezentacja Brazylii U-20 jest najbardziej utytułowaną drużyną w historii tych zawodów, z 6 złotymi medalami, 5 srebrnymi oraz dwoma brązowymi medalami.

Męskim odpowiednikiem tych zawodów są Mistrzostwa świata U-21 w piłce siatkowej mężczyzn.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 

 
Piłka siatkowa kobiet